

Toponymie

 Dziunin est un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Dziunin est un village de la voïvodie de Mazovie